Ez a lap a Nella, a hercegnő lovag című amerikai animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2017-2018)

2. évad (2018-2021)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái